Liste der Gemeinden (spanisch: municipios) in der Provinz Ciudad Real in Kastilien-La Mancha in Spanien:

!Ciudad Real
Ciudad Real
!Gemeinden